Leo se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Giulio De Leo
 Piero Leo